Poble toda de l'Índia, vegeu todes
 Llengua toda, parlada pels todes
 Eduard Toda
 Toda (ciutat), ciutat de la prefectura de Saitama, al Japó